SSY steht für:
 Flughafen M’banza Kongo (IATA-Code), Flughafen von M’banza Kongo, Angola

ssy steht für:
 Saho (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

Abkürzung